Ralph Staub – regista statunitense
 Ralph Staub – giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense